Torpeda Mark VIII (amerykańska)
 Torpeda Mark VIII (brytyjska)